

Quadro de medalhas 

Universíada de Verão de 1977